Monastero di Santa Croce del Corvo – monastero di Ameglia
Monastero di Santa Croce – monastero scomparso di Rovereto
 Monastero di Santa Croce – monastero di Salara
Monastero e chiesa di Santa Croce – ex monastero di Venezia